Amargo puede hacer referencia a:

 Amargo, uno de los cinco sabores básicos;

Alimentos 
 Amargo, una bebida a base de hierbas.
 Amargo de Angostura, un condimento.
 Mate amargo, típica infusión del Cono Sur, cuando es preparada sin azúcar.

Botánica 
Almendro amargo 
Cichorium intybus 
Cedrela odorata 
Ecballium elaterium
Momordica charantia
Citrus × aurantium
Rauwolfia tetraphylla
Calea zacatechichi
Salix humboldtiana
Marrubium vulgare

Música 
 Azúcar amargo, un sencillo de Fey.
 Mate amargo, un álbum de Amalia de la Vega.
 Sabor Amargo, una banda española.

Miscelánea 
 Rafael Amargo, bailarín español.
 Amargo Mar, película boliviana.
 Cariño amargo, película estadounidense.
 Manzano Amargo, localidad argentina.

Enlaces externos